Cuninghame ist der Familienname folgender Personen:

 James Cuninghame (um 1731–1788), britischer Armeeoffizier und Politiker
 Richard John Cuninghame (1871–1925), schottischer Forschungsreisender, Großwildjäger und Fotograf
 Robert Cuninghame, 1. Baron Rossmore (1726–1801), britischer Armeeoffizier und Politiker

Siehe auch:
 Cunningham